Arne Jansson kan syfta på:

 Arne Jansson (född 1942), nydemokratisk politiker
 Arne A. Jansson (1935-2016), journalist
 Arne Jansson (författare) (född 1932), författare och historiker